Păuleni se poate referi la:

Păuleni, Argeș
Păuleni, Harghita
Păuleni, Sărata - localitate în raionul Sărata din Regiunea Odesa (Ucraina)

Vezi și 
 Paul (dezambiguizare)
 Păulești (dezambiguizare)
 Păuleasca (dezambiguizare)